Круглово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Круглово — деревня в Мядельском районе Минской области.

Россия 
 Круглово — деревня в Гороховецком районе Владимирской области.
 Круглово — село в Камешковском районе Владимирской области.
 Круглово — деревня в Ивановском районе Ивановской области.
 Круглово — деревня в Южском районе Ивановской области.
 Круглово — посёлок в Зеленоградском районе Калининградской области.
 Круглово — деревня в Немском районе Кировской области.
 Круглово — село в Слободском районе Кировской области.
 Круглово — деревня в Солигаличском районе Костромской области.
 Круглово — деревня в Канском районе Красноярского края.
 Круглово — деревня в Юринском районе Марий Эл.
 Круглово — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Круглово — деревня в Луховицком районе Московской области.
 Круглово — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Круглово — село в Ардатовском районе Нижегородской области.
 Круглово — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Круглово — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Круглово — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.